Kangkung (onderdistrict), onderdistrict in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java, Indonesië.
 Kangkung (Kangkung), plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java, Indonesië.
 Kangkung (Mranggen), plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java, Indonesië.
 Kangkung (Semendawai Barat), plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra, Indonesië.
 Kangkung (Myanmar), dorp in de Myanmarese staat Kachin.
 Waterspinazie, eetbare kruidachtige semi-waterplant.